Schlacht von Issos bezeichnet
 Schlacht bei Issos im  November 333 v. Chr. siegte das makedonische Heer unter Alexander dem Großen über das Heer des persischen Großkönigs Dareios III.
 Schlacht von Issos (194) 194 n. Chr. besiegten die Truppen des römischen Kaisers Septimius Severus den Kontrahenten um den Kaisertitel Pescennius Niger.